Palaeopsychops timmi  — ископаемый вид сетчатокрылых насекомых рода Palaeopsychops  из семейства Ithonidae (ранее в Polystoechotidae). Обнаружен в эоценовых отложениях США (Republic,  Klondike Mountain Formation, штат Вашингтон, США, около 50 млн лет).
Размер переднего крыла —  44,0×20,0 мм.
Вид Palaeopsychops timmi был впервые описан в 2006 году американским палеоэнтомологом Брюсом С. Арчибальдом (S. B. Archibald; Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Museum of Comparative Zoology, Cambridge, США) и российским энтомологом Владимиром Н. Макаркиным (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия) вместе с таксонами , , , , , ,  и другими новыми ископаемыми видами. Видовое название P. timmi дано в честь коллектора типового экземпляра Томаса Тимма (Thomas Timm) за его вклад а палеонтологию. Таксон Palaeopsychops timmi включён в состав рода . Сестринские таксоны: , , , , , , , , .

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Palaeopsychops.

Вымершие итониды
Фоссилии, описанные в 2006 году
Насекомые эоцена
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из эоценовых отложений США